Arne Johansen – calciatore norvegese
 Arne Johansen – pattinatore norvegese

Pagine correlate 
 Johansen